Piesing ist der Ortsname von

 Piesing (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Piesing (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Piesing (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Piesing (Gemeinde Redlham), Ortschaft der Gemeinde Redlham